Бернард Уильямс
 Уильямс, Бернард (1929—2003) — английский философ.
  (1942—2015) — кинопродюсер.
 Уильямс, Бернард (род. 1978) — американский спринтер.